La rénovation d'un bâtiment consiste en l'amélioration de la condition d'un bâtiment ou de l'un de ses éléments,
 la rénovation est une remise en état, une mise aux normes ou une adaptation à un besoin nouveau d'une installation existante,
 la rénovation de biens classés en Wallonie, assurée par le Service public de Wallonie ;
 Renovation Products est un éditeur et distributeur de jeux vidéo, filiale de Telenet Japan ;
 en sociologie, la rénovation sociale désigne la transformation de l'édifice social selon les principes du réformisme ;
 Rénovation wallonne est un mouvement fédéraliste wallon fondé en 1945 par Robert Royer et soucieux d'affirmer la place des catholiques dans le Mouvement wallon.

Voir aussi 
 Rénovation nationale